Клюевка — топоним в России:
 Клюевка — посёлок в Кабанском районе Бурятии.
 Клюевка — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Кабанском районе Бурятии.
 Клюевка — село в Вольском районе Саратовской области.